Der Skisprung-Continental-Cup 2020/21 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Continental Cup sollte wie jedes Jahr aus Wettbewerben für Herren und für Damen sowie aus je einem Sommer-Continental-Cup und einem Winter-Continental-Cup bestehen.

Der Sommer-Continental-Cup fiel in diesem Jahr aufgrund der COVID-19-Pandemie deutlich weniger umfangreich aus, nachdem fast alle geplanten Wettbewerbe der Männer und alle der Damen abgesagt wurden. Der Winter-Continental-Cup fand zwischen Dezember 2020 und März 2021 bei den Herren in insgesamt acht Austragungsorten in Europa statt, wobei drei Wettbewerbe, die in Japan, China und den Vereinigten Staaten ausgetragen hätten werden sollen, abgesagt oder verlegt wurden. Bei den Damen sollten insgesamt sechs Winter Wettbewerbe in drei Austragungsorten in Deutschland und Norwegen stattfinden, davon wurden jedoch vier abgesagt, sodass am Ende nur zwei Springen ausgetragen werden konnten.

Herren Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Herren Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Damen Winter

Continental-Cup-Übersicht

Gesamtwertung

Herren

Damen

Siehe auch 

 Skisprung-Weltcup 2020/21
 Skisprung-Grand-Prix 2020

Weblinks 

 Continental Cup Herren

 Continental Cup Damen

Einzelnachweise 

2020/21
Wintersport-Continental-Cup 2020/21